Владимир Вениаминович Новожи́лов (, г. Сумы — , г. ) — советский российский тренер (биатлон, лыжные гонки). Заслуженный тренер РСФСР (1991) по биатлону.

Образование 
Окончил Оренбургский педагогический институт (1990).

Тренерская деятельность 
С 1972 года тренер-преподаватель по лыжным гонкам, с 1975 директор ДЮСШ № 5, с 1977 тренер-преподаватель спортивного клуба им. Н.Ф. Гастелло (все — в Уфе), с 1978 тренер по лыжным гонкам Башкирского областного совета ДСО «Спартак», с 1984 тренер по биатлону Башкирского областного совета ДСО «Зенит», с 1987 — ФСО профсоюзов (все — в Ишимбае). Среди воспитанников МСМК Галина Куклева, 8 мастеров спорта СССР.

Память 
С 1995 ежегодно в Ишимбае проводится всероссийский лыжный марафон его памяти.

Литература 
Новожилов Владимир Вениаминович. статья в энц. Башкортостан

Ссылки

Заслуженные тренеры РСФСР
Биатлонисты СССР
Тренеры по биатлону СССР
Тренеры по лыжным гонкам СССР
Тренеры Ишимбая
Тренеры Уфы
Выпускники Оренбургского государственного педагогического университета